Oberems (Duitsland), plaats in Hessen
Oberems (Zwitserland), gemeente in Zwitserland